
Voorhees peut désigner :

Patronyme 
 Clark Voorhees (1871-1933), un peintre américain.
 Daniel W. Voorhees (1827-1897), un homme politique américain.
 Dorothy Andrus (épouse Burke puis Voorhees) (1908-1989), une joueuse de tennis américaine.
 Lida Voorhees (1864-1934), une joueuse de tennis américaine.
 Linda Voorhees, une réalisatrice et scénariste américaine.
 Nancy Voorhees (1906-1988), une athlète américaine.

Personnages fictifs 
 Jason Voorhees, un personnage fictif, fils de Pamela Voorhees.

Toponyme 

 Voorhees, census-designated place située dans le New Jersey ;
 Voorhees Township est un township situé dans le comté de Camden, au New Jersey.

Prénom

Voir aussi 

Patronyme néerlandais